U43 ou U-43 peut faire référence à :
 Ligne U43 du métro léger de Dortmund ;
 Petit dodécicosidodécaèdre ditrigonal (U43), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 Téléphone U43, le nom de l'appareil téléphonique français mis en service en 1943 ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres